Självhushåll kan avses:

 Självhushåll (ekonomiskt system) - en teori, eller praktisk handling om hur grupper eller samhällen ska försörja sig själva utan bytes- eller valutahandel
 Subsistensjordbruk - produktionen syftar till att försörja jordbrukarens familj med mat och andra förnödenheter, samt i förekommande fall betala skatter